

Astronomia
3308 Ferreri – asteroide del sistema solare

Persone 
 Ferreri – cognome italiano
Gianni Ferreri – attore italiano
Giusy Ferreri – musicista italiana
Jean-Marc Ferreri – calciatore francese
Marco Ferreri – regista, attore e sceneggiatore italiano
Pietro Ferreri – politico italiano
Vincenzo Ferreri – presbitero spagnolo, venerato come santo
Walter Ferreri – astronomo e divulgatore scientifico italiano
Juan Ferreri – calciatore uruguaiano
Angelo Ferreri – scultore italiano